Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Gigi Fernández 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Assente
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kimberly Shaefer (primo turno)

 Marcella Mesker (secondo turno)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank (semifinali)
 Wendy White (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1984